Liberación animal puede referirse a:

 El movimiento de liberación animal, movimiento por la defensa de los derechos de los animales.
 El Frente de Liberación Animal, grupo de activistas que realizan acción directa encuadrada dentro del movimiento de liberación animal.
 Liberación animal (1975), libro del filósofo Peter Singer.